Krumme 13 — (traduzida como “Cocado 13”), uma organização alemã de activismo pró-pedofilia
Estação Krumme Lanke — estação da linha U3 da U-Bahn de Berlim
Krumë — cidade da Albânia

Ver também
Krummesse — cidade alemã